Ичкала — деревня в Северном районе Новосибирской области. Входит в состав Бергульского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 7 километрах к северо-востоку от села Бергуль, в 35 километрах к северо-востоку от Северного, на берегу реки Тары, на окраине Васюганских болот.

История 
Основана в 1888 г. В 1926 году посёлок Ичкалинский состоял из 60 хозяйств, основное население — русские. В составе Мало-Карагаевского сельсовета Биазинского района Барабинского округа Сибирского края.

Население 

Население деревни — 157 жителей ([996 год). Среди всех поселений Северного района Ичкала занимает 19 место по численности населения.

Инфраструктура 
В деревне по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 1 учреждение образования.

Уроженцы 
В деревне Ичкала родился Иван Степанович Пешков, участник Гражданской войны на стороне красных. Пешков состоял в одном партизанском отряде с русским писателем Бажовым. В 1919 году семидесятидвухлетний Пешков в качестве проводника повёл отряд белых (300 человек) в деревню Весёлая, но вместо этого завёл их в Васюганские болота, а сам сумел оттуда выбраться. Из болот вышли только 60 человек, которые тут же попали в плен. В связи с этим событием Пешкова часто сравнивают с Иваном Сусаниным.

Примечания 

Населённые пункты Северного района (Новосибирская область)